Le championnat d'Algérie de football 1991-1992 est la  du championnat d'Algérie de football. Cette édition est organisée en une seule poule de .

Le MC Oran remporte le titre de champion d'Algérie 1992.

Résumé de la saison 
Le MC Oran remporte le troisième championnat de son histoire et se qualifie pour la Coupe des clubs champions 1993. L'USM El Harrach, vice-champion, se qualifie pour la Coupe de la CAF 1993. La JS Kabylie, vainqueur de la Coupe d'Algérie, se qualifie pour la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe 1993.

La JSM Tiaret, l'USM Bel-Abbès et l'ES Guelma sont relégués en Division 2.

Classement final 
 512 buts pour une moyenne de 2,13 but par match.

Le classement est établi sur le barème de points suivant : une victoire vaut 2 points, un match nul 1 point et une défaite 0 point.

Calendrier

Résultats 

NB:  carton rouge Dahmani (CRB)  min.  but Mostfaoui (ESS)  min.

NB : 1ère défaite de l'as Ain M'lila à domicile depuis le vendre 17 janvier 1986 contre la JE Tizi-Ouzou (0-2, 24é journée) soit 94 matches sans défaite  !

 

 Observations : Le championnat national prend une trêve obligatoire d'un mois et 17 jours ! (du 20 décembre 1991 jusqu'au 5 février 1992) à cause des préparations de l'équipe nationale d'Algérie pour la CAN 1992 au Sénégal.

 

(*) Boudinar (JSK) a inscrit le but plus rapide (30 secondes seulement !)

 

 NB: Le 200e but en D1 cette saison footballistique 1991-1992 a été marqué par le duo Djaadi (usmh) et Djahmoun (crb) au cours de cette 14e journée du championnat national.

 

 Observations : Le WA Tlecen est champion de la phase aller saison 1991-1992 avec 22 points sur 15 matches joués. 10 gagnés. 2 nuls. et 3 perdus.

Buteurs 
 Soulier d'or  pour le roi des buteurs ,  Abdelhafid Tasfaout (MCORAN) , Récomponsé par l'hebdomadaire algerien ( sada el-malaib paru à sétif )    .      * * - Buteurs par clubs :jsk (26 buts)/ 9 joueurs hadj adlane 10 buts , ait tahar 5 buts , amaouche 2buts , djahnit 2buts , ameur ouali 2 buts , rahmouni 2 buts , benkaci 1 but , boudinar 1 but , karrouf 1 but * nb : un but de hadj adlane été annulé du compte , puisque le résultat est changé !

Notes et références

Liens externes 
  
archives de m'hammed z( carnet spécial des championnats d'algerie de football , saison 1991-1992 tiré de la presse nationale algerien , el-moudjahid , el-massa , al-chaab , le soire d'algerie , match , algerie sports , ext .

Voir aussi 
 Coupe d'Algérie de football 1991-1992
 Coupe de la Ligue d'Algérie de football 1991-1992
 Championnat d'Algérie de football D2 1991-1992

Championnat d'Algérie de football
Football en 1991
Football en 1992